Поста́в (чи поса́д) — пара з верхнього і нижнього млинових жорен.
 Постав конвеєрний
 Постав бурових штанг
 Постав сукна — приблизно 26 м сукна; пізніше — штука сукна.

Див. також 
 Постав-Мука — село в Україні, Чорнухинському районі Полтавської області.
 Поставник — великий церковний свічник.

Джерела